«Stole the Show» () — сингл норвежского диджея и продюсера Kygo с участием певца Парсона Джеймса, выпущенный 23 марта 2015 года. Он стал хитом в ряде стран. 21 августа 2015 года была выпущена сольная версия Джеймса. Она была включена в его мини-альбом, The Temple.

Трек-лист

Музыкальный клип
В поддержку сингла был выпущен музыкальный клип режиссера Самана Кеша. В нем изображены мужчины и женщины-астронавты, которые таинственным образом приземляются на землю и оказываются на вечеринке, где становятся центром внимания.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Синглы 2015 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни 2015 года
Синглы Sony Music Entertainment
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Песни Kygo